Вілле́-ан-Коші́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 494 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

 Вілле-ан-Коші на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ан-Коші на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-ан-Коші на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ан-Коші на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-ан-Коші на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор